Huntsville é o nome de várias localidades:

Estados Unidos
Huntsville no Alabama.
Huntsville no Arkansas.
Huntsville em Missouri.
Huntsville em Ohio
Huntsville no Tennessee.
Huntsville no Texas.
Huntsville en Utah.

Canadá
Huntsville no Ontário.

Desambiguação